Спецсвя́зь — сокращение от «специальная связь». См. статьи:

 Спецсвязь ФСО России
 Спецсвязь России
 Главный центр специальной связи
 Академия Спецсвязи
 Сети связи специального назначения